Marion Wagner (1968) német íjásznő, olimpikon
Marion Wagner (1978) világbajnok német atlétanő, olimpikon